Ливония:
 Ливония — историческая область на территории современных Латвии и Эстонии.
 Ливония (Мичиган) — город в штате Мичиган.
 Ливония (тауншип, Миннесота) — тауншип в штате Миннесота.